Distretto di Colcabamba – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Colcabamba – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Colcabamba – distretto del Perù nella regione di Apurímac